Sonnentag steht für:

 Sonnentag, eine astronomische Einheit
 Sonnentag (Lied), Lied von Unheilig aus dem Jahr 2006

Sonnentag ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Sonnentag (* 1969), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Sabine Sonnentag (* 1961), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin